Guggenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Guggenberger (* 1949), Professor für Politikwissenschaft und Rektor der Lessing-Hochschule zu Berlin
 Engelbert Guggenberger (* 1953), österreichischer römisch-katholischer Priester
 Friedrich Guggenberger (1915–1988), deutscher Marineoffizier

 Ilse Guggenberger (* 1942), kolumbianische Schachspielerin
 Karl Guggenberger (1883–1968), deutscher Eisenbahnbeamter und Präsident der Reichsbahndirektion Regensburg
 Leopold Guggenberger (1918–2017), österreichischer Beamter, ÖVP-Politiker und Bürgermeister der Landeshauptstadt Klagenfurt
 Manuel Guggenberger (* 1980), österreichischer Schauspieler
 Mario Guggenberger, österreichischer Skeletonfahrer
 Matthias Guggenberger (* 1984), österreichischer Skeletonfahrer
 Siegmund Guggenberger (1891–1969), österreichischer Verwalter des Rundfunks in der Nachkriegszeit
 Theodor Guggenberger (1866–1929), deutscher Maler 
 Thomas Guggenberger (1815–1882), deutscher Maler
 Vinzenz Guggenberger (1929–2012), Weihbischof im Bistum Regensburg
 Walter Guggenberger (* 1947), österreichischer Politiker
 Wilhelm Guggenberger (* 1966), österreichischer Theologe

Guggenberger steht für:

 Guggenberger See, Stadt Neutraubling, Landkreis Regensburg, Bayern